Chinois kan verwijzen naar,

Chinois (gebak)
Chinois (keukengerei)